Гордония:

 Гордония — сионистское молодёжное движение.
 Гордония — род растений семейства Чайные.
 (305) Гордония — астероид.

См. также 
 Гордон
 Гордона